Görbe, régi magyar családnév
 görbe, matematikai fogalom
 síkgörbe
 térgörbe
Görbe a következő személyek beceneve
 Görbicz Anita (1983) világbajnoki ezüstérmes kézilabdázó
 Papp László (1926–2003) olimpiai bajnok ökölvívó
 Tóth Kálmán (1944) válogatott labdarúgó, sportgyúró